Iwan oder Ivan steht für:

 Iwan (Name), einen Namen und seine Namensträger, auch Ivan geschrieben
 für den spanischen und ungarischen Vornamen siehe Iván
 Iwan (Architektur), eine loggiaähnliche Halle in einer Moschee
 einen Pass in Bosnien und Herzegowina, siehe Ivanpass
 einen Eisenbahn- und einen Straßentunnel durch den Ivanpass, siehe Narentabahn
 Ivaň, Gemeinde in Tschechien
 Ivan (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ivan (Sänger) (Juan Carlos Ramos Vaquero), spanischer Sänger des Hits Fotonovela
 Ivan (Fußballspieler) (Ivan Carlos Batista Rubim), brasilianischer Fußballspieler
 den Asteroid (3634) Iwan
 Ivan (Mondkrater), Mondkrater 
 einen Ethnophaulismus für Russe bzw. einen Angehörigen der russischen oder historisch der sowjetischen Armee

Siehe auch:
 Ivancan